A Swindle (Svindli a Négyzeten) című film egy 2013-ban debütált amerikai filmvígjáték a Nickelodeon híres sztárjaival.

Közreműködők

Szereplők 
Noah Crawford – Griffin Bing: Ben Dupree legjobb barátja, és a lehető legtöbbet akar neki segíteni, hogy ne kelljen elköltözniük Montana-ba. Ezért segít neki pénzt keresni az ügyes terveivel.
Chris O'Neal – Ben Dupree: Griffin Bing legjobb barátja. A film elején a szülei pénzhiányban vannak, ezért el kell adni a lakásukat, de barátja segítségével szerezhet egy kis pénzt. Szerelmes Amanda Bensonba.
Ciara Bravo – Melissa Bing: Griffin Bing húga, a legjobb informatikai hacker és a csapat esze.
Jennette McCurdy – Savannah Westcott: A legjobb színésznő a csapatban aki a szerepek eljátszásával segíti a csapatot amiben kell. Ő mutatja be Darren Wadernek a színészet művészetét. Az apja is ügyes színész.
Noah Munck – Darren Wader: A legerősebb a csapatban, sőt az egész suliban. Savannah megpróbálja meggyőzni, hogy a színészet jó. Őt először ez nem érdekli, de a film végén Savannah apja biztatására ő is elkezdi a színészkedést.
Ariana Grande – Amanda Benson: A suli 2. legjobb csaja és a szurkoló lányok vezetője valamint a csapat legjobb atlétikása, de titokban imádja a sci-fi filmes dolgokat.
Fred Ewanuick – Paul Swindell: Csaló kereskedő. Ben Dupree 1,2 millió $-t érő kártyáját megveszi tőlük 350 $ ért, de alapból 10 $-t kínál érte. A világon mindenkit átver, és ezért meg akarták leckéztetni.
Sandy Robson – Antoine LeFévre: Francia híres gazdag aukciós kereskedő. Neki van a legnagyobb orra a világon.
Cardiner Millar – Mr. Westcott: Savannah apja. Eljátszotta hogy ő Ivan Wolkov, orosz gazdag fontos ember, hogy Swindell odaadja Griffin-éknek a Hórusz kártyát.
Mitchell Duffield – Eddy: Sci-fi mániás gázos gyík. Randizni akar Amanda Bensonnal.

Magyar hangok 
 Jennette McCurdy – Laudon Andrea – Savannah Westcott
 Noah Crawford – Czető Roland – Griffin Bing
 Chris O'Neal – Berkes Bence – Ben Dupree
 Ciara Bravo – Pekár Adrienn – Melissa Bing
 Fred Ewanuick – Rajkai Zoltán – Paul Swindell
 Sandy Robson – Kassai Károly – Antoine LeFévre
 Cardiner Millar – Haás Vander Péter – Mr. Westcott
 Mitchell Duffield – Császár András – Eddy
 Ariana Grande – Bogdányi Titanilla – Amanda Benson
 Noah Munck – Baradlay Viktor – Darren Wader

Alkotók 
 rendező: Jonathan Judge
 forgatókönyvíró: Eric Freiser, Bill Motz, Bob Roth
 operatőr: Tom Harting
 zene: John Van Tongeren
 vágó: Anita Brandt-Burgoyne

Színészek a filmekből 
 Jennette McCurdy – Sam és Cat
 Ciara Bravo – Big Time Rush
 Ariana Grande – V, mint Viktória
 Noah Munck – iCarly
 Noah Crawford, Chris O'Neal, Fred Ewanuick – Csak ebben a filmben

Részletek 
1. A Nickelodeon bemutatja: Svindli a Négyzeten / Nickelodeon Presents: Swindle
Az Agy / The Brains - Griffin Bing jellemzése
A Legjobb haver / The Best Friend - Ben Dupree jellemzése
A Svindler / The Swindler - Paul Swindell jellemzése
2. Összeáll a csapat / Finding the Team
A Színésznő / The Actress - Savannah Westcott jellemzése
Az Erőember / The Muscle - Darren Wader jellemzése
A Tornász / The Gymnast - Amanda Benson jellemzése
3. A csapat / The Team

4. A Terv / The Plan
A Hacker / The Hacker - Melissa Bing jellemzése
5. Az új Terv / The New Plan
Mandy a Mutáns / Mandy the Mutant - Amanda Benson régi, gyík énjének neve
6. A Nagy Nap / The Big Day
 A Színész / The Actor - Mr. Westcott jellemzése
25000 $ - Ennyi pénzt ad Ben a többieknek fejenként
7. Vége, Vége? / The End, The End?

Források

További információk

2013 filmjei
Amerikai filmvígjátékok